Gaby (Valle d'Aosta), een gemeente in Italië
 Gaby (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
 een meisjesnaam, afgeleid van  Gabriël
 Gaby (1956), een film van Curtis Bernhardt met Leslie Carron en John Kerr